Výsledky ankety Zlatý slavík 1983:

Zpěvačky

Zpěváci

Skupiny 

Zlatý slavík
1983 v hudbě
Výroční ceny za rok 1983
Československo v roce 1983